vernoemd naar Predikheren (dominicanen)
 Predikherenklooster (Antwerpen)
 Predikherenklooster (Brugge)
 Predikherenklooster (Brussel)
 Predikherenklooster (Ieper)
 Predikherenklooster (Haarlem), ook wel Dominicanerklooster
 Predikherenklooster (Utrecht)

 Het Predikheren - voormalig klooster in Mechelen, nu cultureel centrum

Predikherenklooster (schilderij), schilderij van Cornelis Saftleven